Laurinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Laurinsaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (2 ha)
2. Laurinsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (14 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar